Сицилиа́на (итал. siciliana — сицилийская) — старинный итальянский танец пасторального характера. 
 Сицилиа́на (или Сицилианская октава) — твёрдая форма в поэзии. Строфа из восьми строк с рифмовкой a b a b a b a b. См. Октава (литература)